MSN může znamenat: 
 Microsoft Network
 Vícenásobné účastnické číslo

Zkratky